Krolow ist
 ein Ortsname:
 deutscher Name für den polnischen Ort Królewo (Postomino) in der Woiwodschaft Westpommern (Krolow, Kreis Schlawe/Pommern)
 ein Personenname:
 Karl Krolow (1915–1999), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Krolow (1950–2019), deutscher Fotograf